Washakie steht für:

 Washakie (um 1800–1900), Häuptling der Shoshonen
 Fort Washakie, ehemaliges Fort der U.S. Army
 Washakie County, County im Bundesstaat Wyoming
 Washakie Needles, Berg im Shoshone National Forest
 Washakie, Stadt im Sweetwater County (ehemaliger Name), siehe Wamsutter